Sargé ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sargé-lès-le-Mans im Département Sarthe
 Sargé-sur-Braye im Département Loir-et-Cher